Slovo Sádok má několik významů.

 Sádok (kněz) – kněz v jeruzalémském chrámu za vlády Davida a Šalomouna (10. stol. př. n. l.),
 Kněz Sádok – korunovační hymna britských panovníků
 Sádok (Josefův předek) – jeden z předků Josefa, manžela Ježíšovy matky Marie,
 Sádok (Klátova Nová Ves) – vesnice na Slovensku.